Ашманов — русская фамилия.

Известные носители 
 Ашманов, Иван Фёдорович (1895—1943) — капитан РККА, комбат, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Ашманов, Игорь Станиславович (род. 1962) — российский IT-предприниматель.
 Ашманов, Станислав Александрович (1941—1994) — советский и российский учёный математик, доктор физико-математических наук, профессор факультета ВМиК МГУ, один из ведущих российских специалистов в области математической экономики, автор более 60 научных работ по теории оптимизации и линейному программированию.

См. также 
 Ашманов и партнёры — российская компания, специализирующаяся в области информационных технологий.
 Ашманово — деревня в Илишевском районе Башкортостана, входит в состав Ишкаровского сельсовета.

Примечания